

Wydarzenia 

 Zjednoczenie Egiptu pod rządami dwudziestej piątej dynastii (zwanej nubijską).